Давид Пуцлин (; ) — хорватский футболист, полузащитник клуба «Ворскла», выступающий на правах аренды за клуб «Вараждин».

Биография 
Родился 17 июня 1992 года в Чаковце. Воспитанник клуба «Вартекс».

Первой профессиональной командой в 2011 году стал «Меджимурье», выступавший во Второй лиге. В следующем сезоне перешёл в «Горицу», однако основным игроком команды не стал. После этого выступал за клубы из Третьей лиги — «Меджимурье» и «Шибеник».

Летом 2015 года стал игроком немецкого «Саарбрюккена» из Региональной лиги. Отыграв один сезон вернулся на Родину, присоединившись к «Истре 1961». Спустя полтора года, в январе 2018 года, перешёл в другой клуб чемпионата Хорватии — «Славен Белупо». Покинул команду в январе 2020 года в статусе «свободного агента».

В феврале 2020 года подписал полуторагодичный контракт с полтавской «Ворсклой». Дебют в чемпионате Украины состоялся 22 февраля 2020 года в матче против киевского «Динамо» (1:2). Вместе с командой дошёл до финала Кубка Украины, где полтавчане уступили «Динамо» в серии пенальти.

Достижения 
 Финалист Кубка Украины: 2019/20

Статистика

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Меджимурье»
Игроки ФК «Горица» Велика-Горица
Игроки ФК «Шибеник»
Игроки ФК «Саарбрюккен»
Игроки ФК «Истра 1961»
Игроки ФК «Славен Белупо»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Вараждин» (2012)